Fricke:
 Brian (Robert) Fricke
 (Karl Emmanuel) Robert Fricke
 1561 Fricke